Niemcy:
 Dermbach – dzielnica Herdorfu
 Dermbach – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg
 Dermbach – wspólnota administracyjna  w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg